La dynastie alaouite — ou les Alaouites, Alawites (de l'arabe [‘alawī], « descendant d'Ali », gendre et cousin du prophète Mahomet) — est une dynastie d'origine arabe, l'une des six dynasties (Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides, Saadiens) qui ont régné sur le Maroc et dont la capitale est Fès (et pendant un temps Meknès) depuis la seconde moitié du .

Venus du Hejaz, ils s'installent au Tafilalet. Les Alaouites deviennent sultans du Maroc à la suite d'une période d'instabilité ayant suivi le décès du dernier sultan de la dynastie des Saadiens en 1659 et durant laquelle le pays est morcelé en plusieurs principautés indépendantes, l'autorité centrale échouant aux mains des Dilaïtes. Moulay Rachid, troisième prince alaouite du Tafilalet, réunifie le pays entre 1664 et 1669 et réinstaure un pouvoir central, marquant ainsi le début de la dynastie alaouite du Maroc, qui est toujours à la tête du royaume de nos jours.

Histoire

Origines 
La dynastie des Alaouites descendrait de Muhammad al-Nafs al-Zakiya, lui-même descendant de Abdallah El-Kamil, fils de Hassan al-Mouthanna, fils de Hassan as-Sibt, fils aîné d'Ali Ibn Abi Talib et de Fatima Zahra, fille du prophète de l'islam Mahomet.

Les chérifs alaouites descendent de Hassan ad-Dakhil, un chérif originaire de Yanbo,  de Mahomet et  de Muhammad al-Nafs al-Zakiya. Appelé par de nobles pèlerins berbères du Tafilalet au , Hassan ad-Dakhil se serait installé en 1266 à Sijilmassa. Son , Cherif ben Ali, est le père du premier sultan du Maroc de la dynastie alaouite, Moulay Rachid.

Principauté du Tafilalet

Sultanat alaouite 

Les Alaouites ont eu pour plus célèbre représentant Moulay Ismail, qui gouverna le pays pendant 55 ans (1672-1727). Il réorganisa le Maroc et en assura la pacification, après avoir mené une série d'expéditions militaires contre des tribus insoumises, les Turcs ottomans et les chrétiens. Il affermit ainsi la domination du pouvoir central, le makhzen (, mot arabe signifiant « magasin », « grenier » ; c'est-à-dire le trésor royal et les approvisionnements, une métonymie pour désigner le territoire soumis à l'impôt perçu et donc contrôlé par l'État) par opposition au bled-es-Siba (« pays du désordre » ; les pouvoirs locaux des tribus, jalouses de leur indépendance). Roi bâtisseur, il agrandit Meknès et y installa sa capitale. Sa mort marque l'entrée dans une période troublée : les révoltes montagnardes, l'opposition religieuse des confréries, les années de sécheresse et de famine, les épidémies (notamment la peste en 1797-1800), qui provoquèrent un effondrement démographique, la montée des caïds et le repli du Maroc sur lui-même.

Le règne de Mohammed III (1757-1790) voit les débuts du commerce avec l'Europe. Au , l'économie entre en crise et le désordre règne. Le sultan Mohammed ben Abderrahmane  vient en aide à l'émir Abd el-Kader qui luttait contre les Français alors en pleine conquête de l'Algérie. Le sultan perd en 1844 la bataille d'Isly alors que les Espagnols s'emparent de Tétouan en 1860. Hassan  (1873-1894) réussit cependant à maintenir l'indépendance politique du pays, mais l'affaiblissement du pouvoir central, l'entrée en dissidence de nombreuses tribus et les effets de la crise financière obligent l'État marocain à contracter des emprunts de plus en plus coûteux ; celui contracté en 1904 auprès des banques françaises entraîne l'installation dans les ports marocains de contrôleurs français.

Royaume du Maroc

Liste des souverains alaouites

Chefs du Tafilalet

Sultans du Maroc

Rois du Maroc

Arbre généalogique des monarques alaouites du Maroc

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monarques du Maroc : dynastie alaouite
 Histoire du Maroc : les sultans alaouites

Bibliographie 
   :
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 Histoire des révolutions de l'empire de Maroc, depuis la mort du dernier Empereur Muley Ismael, écrite par John Braithwaite, traduite de l'anglais, Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1731  — retrace les luttes des années 1727 & 1728.

Lien externe 
 

 
Dynastie musulmane
Liste de chefs d'État
Liste de personnalités marocaines
Histoire du Maroc